Too Much (canção de Arnis Mednis)
Too Much (canção de Dave Matthews Band)
Too Much (canção de Elvis Presley)
Too Much (canção de Spice Girls)

Desambiguação